Volvo L340 — среднетоннажный грузовой автомобиль, выпускавшийся шведским автопроизводителем Volvo Trucks в 1950—1956 годах.

История 
Автомобиль Volvo L340 впервые был представлен в 1950 году. Он пришёл на смену модели Volvo L201. Детали те же, что и у предшественника, но автомобиль получил более современный перед.

Автомобиль производился с бортовой платформой и кузовом Vollabakken. С 1953 года в Швеции началась продажа напитков Coca-Cola, до этого был наложен запрет в связи с тем, что правительство Швеции заботилось о здоровье граждан. Однако американцы сняли все ограничения, и для перевозки напитков Coca-Cola было закуплено 50 автомобилей Volvo L340.

Подобные автомобили эксплуатировались и в других скандинавских странах.

Примечания

Ссылки 

 Volvo Trucks Global - history
 Swedish brass cars - picture gallery

Грузовые автомобили Швеции
L340